Autostrada M2 (Anglia)
 Autostrada M2 (Irlandia Północna)
 Autostrada M2 (Węgry) – budowana autostrada na Węgrzech